1981 Голяма награда на Нидерландия е 26-о за Голямата награда на Нидерландия и дванадесети кръг от сезон 1981 във Формула 1, провежда се на 30 август 1981 година на пистата Зандворд близо до град Зандворд, Нидерландия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Нидерландия